Karilatsi ist der Name zweier Dörfer im estnischen Kreis Põlva:

 in der Landgemeinde Kanepi, siehe Karilatsi (Kanepi)
 in der Landgemeinde Vastse-Kuuste, siehe Karilatsi (Vastse-Kuuste)